Die Bezirksliga Rostock 1981/82 war die 30. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock durchgeführten Bezirksliga Rostock. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Rostock und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft standen sich der Vorjahresabsteiger aus der DDR-Liga die BSG KKW Greifswald als Sieger der Ost-Staffel und die BSG Rotes Banner Trinwillershagen als Sieger der West-Staffel gegenüber. Nach einem 1:2 in Trinwillershagen, sicherte sich Greifswald mit einem 2:0-Heimsieg ihren ersten Bezirksmeistertitel und kehrten postwendend in die übergeordnete DDR-Liga zurück.

Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren aus dem Osten nach 22-jähriger Zugehörigkeit die BSG Empor Saßnitz und nach drei Spielzeiten die ASG Vorwärts Peenemünde. Aus dem Westen stiegen nach fünf Spielzeiten die TSG Schönberg und Vorjahresaufsteiger Traktor Satow ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die vier Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Dies waren der Bezirksliganeuling Traktor Rambin (Staffel 2) und nach zweijähriger Abwesenheit die BSG Lokomotive Bad Doberan (Staffel 4) sowie die beiden Zweitvertretungen und Vorjahresabsteiger KKW Greifswald (Staffel 1) und TSG Bau Rostock (Staffel 3). Aus der DDR-Liga kam die BSG Motor Warnowwerft Warnemünde dazu.


Staffel Ost

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Staffel West

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Samstag, den 5. Juni 1982 auf dem Sportplatz am Alten Park von Trinwillershagen und das Rückspiel eine Woche später am Samstag, den 12. Juni 1982 im Greifswalder Volksstadion statt.

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1981
Fußballsaison 1981/82